Koro Ahmed Issa Koné, né le  à Abidjan, est un footballeur ivoirien jouant au poste d'attaquant à Yverdon-Sport.

Biographie 
Passé par de nombreux clubs en tant que junior (Afrique du Sud, Suisse, Allemagne), l'Ivoirien s'engage en 2008 avec le Spartak Trnava. Ses aventures slovaques se passent bien (, ) et des clubs est-européens s'intéressent alors à lui.
Le , Koné signe un contrat de trois ans et demi en faveur du Dijon FCO pour un montant de . Le  suivant, il prend part à son premier match avec l'équipe dijonnaise en étant titularisé lors du  de finale de la Coupe de France face au FC Istres. Il se distingue en marquant le second but des siens à la  (2-1).

En manque de temps de jeu à Dijon, il résilie son contrat le  avant de signer le même jour à l'Athlétic Club Arles-Avignon. Après quelques mois en Provence, il rejoint l'Algérie et le CS Constantine.

Le , il rejoint le CS Sedan Ardennes.

Le  il s’engage en faveur de l’Union sportive Boulogne Côte d'Opale.

Le , libre de tout contrat, il s'engage au Servette FC.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur ivoirien
Joueur du FC Spartak Trnava
Joueur du Dijon FCO
Joueur de l'AC Arles
Joueur du CS Constantine
Joueur du CS Sedan Ardennes
Joueur de l'US Boulogne
Joueur du Servette FC
Joueur du Yverdon-Sport FC
Naissance en juillet 1989
Naissance à Abidjan